Валлуї́з () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 550 км на південний схід від Парижа, 195 км на північний схід від Марселя, 50 км на північний схід від Гапа.

Історія 

1-1-2017 Валлуїз і Пельву було об'єднано в новий муніципалітет Валлуїз-Пельву.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 381 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 781,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Валлуїз на сайті французького Національного інституту географії
 Валлуїз на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Валлуїз на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Валлуїз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Валлуїз на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Верхні Альпи